LAzerbaidjan va participar en els Jocs Olímpics de Vancouver 2010 al Canadà. El Comitè Olímpic Nacional de l'Azerbaidjan va enviar un total de 2 atletes als Jocs a Vancouver, per competir en 1 disciplina esportiva.

Fuad Guliyev va ser l'abanderat de l'Azerbaidjan en la cerimònia d'obertura.

Els atletes de l'Azerbaidjan no va aconseguir guanyar cap medalla.

Esquí alpí 

Masculí

Femení

Referències

Vegeu també 
 Azerbaidjan als Jocs Olímpics

Jocs Olímpics d'Hivern de 2010
Azerbaidjan als Jocs Olímpics